Het ATP-toernooi van Nice 1993 (met de officiële naam Philips Open) werd gespeeld van 12 tot en met 18 april 1993. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de Nice Lawn Tennis Club in Franse stad Nice.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Nice
Nice